Сборная Индии в Кубке Дэвиса — мужская теннисная команда, представляющая Индию в Кубке Дэвиса, главном международном командном соревновании мужского теннисного сезона. Трёхкратный финалист Кубка Дэвиса (1966, 1974, 1987).

История команды 
Сборная Индии участвует в розыгрышах Кубка Дэвиса с 1921 года, когда она ещё была британской колонией. Индийская сборная провела в Кубке Дэвиса 83 сезона, из них 14 в Мировой группе с момента её формирования в 1972 году.

За свою историю сборная Индии трижды получала право на выступление в финальном матче Кубка Дэвиса. Индийская команда является одной из всего лишь двух сборных (вместе с Румынией), больше одного раза побывавших в финале Кубка Дэвиса, но так и не завоевавших этот трофей.

В первый раз, в 1966 году, индийцы после побед в межзональных матчах над ФРГ и Бразилией проиграли в Раунде вызова действующим чемпионам, австралийцам, со счётом 1:4.

Во второй раз, в 1974 году, именно австралийцы стали для индийцев одной из преград на пути к финалу и были побеждены со счётом 3:2, а в межзональном полуфинале Индия со счётом 3:1 переиграла команду СССР, ведомую Александром Метревели. В финале индийцы должны были играть со сборной ЮАР, но поскольку в Южной Африке существовал в это время режим апартеида, индийское правительство решило бойкотировать матч, проводившийся на площадке соперников, и южноафриканцы стали чемпионами без игры.

В третий раз, в 1987 году, индийцы дошли до финала после побед над такими соперниками, как Аргентина и Австралия, но не смогли на равных противостоять команде Швеции, где тогда выступали Матс Виландер, Стефан Эдберг и Андерс Яррид, и проиграли 0:5. Два игрока индийской сборной, братья Ананд и Виджай Амритраджи, были в её рядах и в 1974, и в 1987 годах.

В 2004—2008 годах сборную в качестве играющего капитана возглавлял Леандер Паес.

Исторические рекорды

Игроки 
 Больше всего игр: Леандер Паес (93—35)
 В одиночном разряде: Леандер Паес (48—22)
 В парном разряде: Леандер Паес (43—13)
 Больше всего побед в играх: Леандер Паес (93)
 В одиночном разряде: Раманатхан Кришнан (50)
 В парном разряде: Леандер Паес (45)
 В составе одной пары: Махеш Бхупати/Леандер Паес (25)
 Больше всего матчей: Леандер Паес (58)
 Больше всего сезонов: Леандер Паес (30)
 Самый молодой игрок: Ананд Амритрадж (16 лет и 37 дней 26 апреля 1968 года)
 Самый возрастной игрок: Хассан-Али Файзи (47 лет и 243 дня 9 июня 1927 года)

Команда 
 Самая убедительная победа в матче: Ливан—Индия 0:13 по сетам (22:78 по геймам, 2002 год)
 Самая длинная победная серия: 5 матчей (с марта по декабрь 1966 года, окончилась поражением от Австралии в Раунде вызова)
 Самый длинный матч: 14 часов 26 минут (Индия—Бразилия 3:2 в 2010 году)
 Наибольшее количество геймов в матче: 327 (Индия—Австралия 3:2 в 1974 году, рекордное количество геймов за всю историю соревнования)
 Самая длинная игра: 4 часа 44 минуты (в матче  Рик де Вуст —  Сомдев Девварман в 2009 году)
 Наибольшее количество геймов в игре: 99 ( Ананд Амритрадж/Виджай Амритрадж —  Джон Александер/Колин Диби 17:15, 6:8, 6:3, 16:18, 6:4 в 1974 году)
 Наибольшее количество геймов в сете: 40 ( Ананд Амритрадж/Виджай Амритрадж —  Стефан Эдберг/Андерс Яррид 19:21, 6:2, 3:6, 4:6 в 1985 году)

Состав в 2022 году 
 Рохан Бопанна
 Юки Бхамбри
 Сакетх Минени
 Сумит Нагал
 Рамкумар Раманатхан
 Праджнеш Гуннесваран
 Дивидж Шаран

Капитан: Рохит Раджпал

Недавние матчи

I Мировая группа 2022

Плей-офф I Мировой группы 2022

Примечания

Ссылки 
 

Теннис в Индии
теннис
Индия